Zakrzów (gromada w powiecie kozielskim)
 Zakrzów (gromada w powiecie krakowskim)

Zobacz też: gromada Zakrzew, gromada Zakrzówek